Els artiofàbuls (Artiofabula) són un clade proposat per anàlisi molecular que fa de node agrupador dels clades dels suïns (porcs, babirusses, etc.) i dels cetruminants (remugants, cetacis i hipopòtams).

Artiodàctils